Die CIB Black Ball Squash Open 2018 fanden vom 3. bis 9. Dezember 2018 in Kairo, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren, das erstmals zum Turnierkalender zählte, war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Im rein ägyptischen Finale setzte sich der an Position sieben gesetzte Karim Abdel Gawad, der im Viertelfinale den Weltranglistenführenden Mohamed Elshorbagy ohne Satzverlust besiegt hatte, gegen den an Position zwei gesetzten Ali Farag mit 11:6, 14:12, 7:11 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Shehab Essam und Shady El Sherbiny einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 180.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Website des Turniers (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19